Blumenau (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Blumenau (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Blumenau (Thüringen), een plaats in the gemeente Schwarzatal in de Duitse deelstaat Thüringen